Техеда ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Лас-Пальмас в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Гран-Канария. Занимает площадь 103,29 км². Население — 2133 человека (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Tejeda

Муниципалитеты Лас-Пальмаса